Катержина Чедикова (, род. 14 декабря 1981, Клатови) — чешская шахматистка, международный мастер среди женщин (2004).

Чемпионка Чехии 2003 и 2009 гг. Бронзовый призер чемпионатов Чехии 2001 и 2002 гг. (в 2001 г. разделила 2—3 места, бронзовую медаль получила по дополнительным показателям).

Бронзовый призер чемпионатов Чехии по рапиду 2001 и 2006 гг.

Призер юниорских чемпионатов Чехии в разных возрастных группах.

В составе сборной Чехии участница двух шахматных олимпиад (2004 и 2006 гг.), четырех командных чемпионатов Европы (2003, 2005, 2007 и 2009 гг.), двух командных турниров Mitropa Cup (2002 и 2005 гг.).

В 1999 г. представляла Чехию в зональном турнире.

Участница юниорских чемпионатов мира и Европы (в разных возрастных группах).

Участница личных чемпионатов Европы.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии К. Чедиковой в базе Chessgames
 Личная карточка К. Чедиковой на сайте 365Chess

Шахматисты Чехии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Клатови
Международные мастера по шахматам среди женщин